Stricker är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Augustin Reinhard Stricker (omkring 1680–efter 1717), tysk kompositör och dirigent
 Johan Christopher Stricker] (1726–1792), svensk präst och bibliolog
 Salomon Stricker (1834–1898), österrikisk patolog och histolog
 Steve Stricker (född 1967), amerikansk golfare

Se även 

 Der Stricker, medelhögtysk diktare

Tyska efternamn